Juxtapose — пятый альбом британского музыканта Tricky в жанрах хип-хоп, трип-хоп, выпущенный на лейбле Island Records в 1999 году. В записи участвовали DJ Muggs (Cypress Hill) и Grease (известный по своей работе с DMX). Бэк-вокал исполняет Киока Уильямс ().

Список композиций 
 «For Real» — 3:30
 «Bom Bom Diggy» — 4:05
 «Contradictive» — 3:04
 «She Said» — 3:30
 «I Like The Girls» — 2:57
 «Hot Like A Sauna» — 4:19
 «Call Me» — 3:35
 «Wash My Soul» — 3:51
 «Hot Like A Sauna» (Metal Mix) — 3:35
 «Scrappy Love» — 3:16
 «Who» (bonus track) — 3:30
 «Bombing Bastards» (bonus track) — 5:14

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 Подробности об альбоме в истории группы
 Juxtapose на сайте Last.fm
 Juxtapose на сайте Discogs

Juxtapose
Альбомы 1999 года
Альбомы стиля трип-хоп
Альбомы Island Records